Fredericia Kommune i Vejle Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 blev den ikke lagt sammen med andre, men kom under Region Syddanmark, da Vejle Amt blev nedlagt.

Kommunalreformen 
Fredericia havde været købstad, men det begreb mistede sin betydning ved kommunalreformen. Inden selve kommunalreformen blev købstaden udvidet med dens landsogn og en sognekommune:

Ved selve kommunalreformen blev yderligere 5 sognekommuner lagt sammen med Fredericia købstad til Fredericia Kommune:

Priser 
Danmarks Idræts-Forbund valgte i 2006 at udpege Fredericia som Årets Idrætskommune. Prisen blev uddelt ved Sport 2006. Begrundelsen var bl.a., at man har tiltrukket værtsskaber for internationale begivenheder, oprettet et lederakademi, satset på ældreidræt og åbnet landets største idrætslegeplads. 

KL's Innovationspris 2010 gik til Odense og Fredericia kommuner. Sidstnævnte blev tildelt prisen for projektet "Længst muligt i eget liv", også kendt som "Fredericia-modellen". I projektet trænes ældre og svage borgere til at kunne klare sig selv i hverdagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udvalgte i august 2011 ansøgningen fra Fredericia Kommune om at blive frikommune fra årsskiftet. Der er tale om en forsøgsordning hvor kommunerne får frit råderum til at eksperimentere med forskellige områder ved at blive fritaget for den statslige regulering.

Politik

Borgmestre 

Socialdemokratiet havde uafbrudt borgmesterposten i Fredericia i perioden fra 1930'erne og indtil 2009. Efter kommunalvalget i 2009 overtog Thomas Banke (Venstre) 1. januar 2010 borgmesterposten efter den hidtidige borgmester Uffe Steiner Jensen (Socialdemokratiet). På et ekstraordinært byrådsmøde d. 14. januar 2013 bad Thomas Banke om at blive fritaget for sit hverv, og udtrådte samtidigt af byrådet efter kritik af hans administration af et kommunalt eurocard og kritik af hans kørselsregnskab. I stedet valgte byrådet Kenny Bruun Olsen (Venstre) til ny borgmester.

Valgresultater efter år

Nuværende byråd

Medlemmer af byrådet 2017-21

Byer i Kommunen

Sogne i Kommunen 

Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Kommunens sogne havde tilhørt Elbo Herred undtagen Herslev (Brusk Herred) og Pjedsted (Holmans Herred). Lyng Sogn blev udskilt af Erritsø Sogn i 2004.

Natur 

 Rands Fjord, tidligere fjord omdannet til ferskvandssø, beliggende ca. syv kilometer nord for Fredericia.
 Trelde Næs, naturområde beliggende ca. otte kilometer nordøst for Fredericia.

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 

 Kommunefakta

Se også 

 Fredede bygninger i Fredericia Kommune

 
Kommuner i Region Syddanmark